Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 400 méteres gátfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 3. és 6. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi 400 méteres gátfutásban:

A versenyen új világ- és olimpiai rekord született:

Versenynaptár

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első két helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 2 futó került tovább.

Elődöntő 
A futamok első 4 helyezettje jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt augusztus 6-án rendezték.

Források 

F400G